Plaats in Indonesië
 Kendung (Kedungadem), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java
 Kendung (Kwadungan), een plaats in het bestuurlijke gebied Ngawi in de provincie Oost-Java